Едогонское муниципальное образование — сельское поселение в Тулунском районе Иркутской области России. Административный центр — село Едогон.

Демография 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 1088 человек, в том числе 558 мужчин и 530 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты:
 Едогон
 Изегол
 Талхан

Примечания 

Муниципальные образования Тулунского района
Сельские поселения Иркутской области